Евгений Николаевич Соковни́н (1904—1973) — советский оперный режиссёр и педагог. Отец писателя Михаила Соковнина.

Биография 
Родился а в Казани. В 1930 году окончил музыкальный техникум имени А. Н. Скрябина по классу сольного пения. С 1924 года артист миманса и хора, с 1931 года артист ГАБТ. Окончив в 1933 году режиссёрское отделение Оперной студии при ГАБТ, перешёл на режиссёрскую работу. В 1941—1952 годах — режиссёр ГАБТ, в 1952—1959 годах — ЛАТОБ имени С. М. Кирова. В 1948—1950 годах был главным режиссёром Софийской народной оперы.

С 1933 года занимался педагогической деятельностью. С 1956 года вёл класс оперной режиссуры в ЛГК имени Н. А. Римского-Корсакова (с 1967 года — профессор). Член КПСС с 1954 года.

Умер 28 февраля 1973 года в Ленинграде.

Оперные постановки 
ГАБТ
 «Ромео и Джульетта» Ш. Гуно
 «Евгений Онегин» П. И. Чайковского
 «Севильский цирюльник» Дж. Россини
 «Иван Сусанин» М. И. Глинки
Молотовский АТОБ имени П. И. Чайковского
 «Севастопольцы» М. В. Коваля
 «Дружба народов» («Великая дружба») В. И. Мурадели
Софийская народная опера
 «Борис Годунов» М. П. Мусоргского
 «Иван Сусанин» М. И. Глинки
 «Князь Игорь» А. П. Бородина
 «Евгений Онегин» П. И. Чайковского
 «Черевички» П. И. Чайковского
ЛАТОБ имени С. М. Кирова
  — «Псковитянка» Н. А. Римского-Корсакова
  — «Садко» Н. А. Римского-Корсакова
 ,  — «Декабристы» Ю. А. Шапорина
  — «Князь Игорь» А. П. Бородина
  — «Фёдор Таланов» В. А. Дехтерева
  — «Бал-маскарад» Дж. Верди
  — «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Н. А. Римского-Корсакова
ЛМАТОБ
 1962 — «Отелло» Дж. Верди

Награды и премии 
 народный артист РСФСР (1957)
 заслуженный деятель искусств Литовской ССР (1954)
 Сталинская премия второй степени (1947) — за постановку оперного спектакля «Севастопольцы» М. В. Коваля на сцене Молотовского АТОБ

Заслуженные деятели искусств Литовской ССР
Члены КПСС
Персоналии:Большой театр
Режиссёры Мариинского театра
Персоналии:Михайловский театр
Преподаватели Санкт-Петербургской консерватории